állomás, vasútállomás Imsilben
  állomás, metróállomás Szöulban